Dans la richissime famille Bronfman, deux personnes portent le prénom de Edgar. Le premier est le fils de Samuel Bronfman, le second est son petit-fils, dans la même lignée :
 Edgar Miles Bronfman (1929-2013), homme d'affaires canadien et ancien président du Congrès juif mondial.
  (1955-), directeur général de la Warner Music de 2004 à 2011.

Voir aussi 
 Famille Bronfman